Шнитки  — топоним:

Беларусь 
 Шнитки — деревня, Березинский сельсовет, Докшицкий район, Витебская область
 Шнитки — деревня, Крынковский сельсовет, Лиозненский район, Витебская область
 Шнитки — деревня, Сорочинский сельсовет, Ушачский район, Витебская область